Klickitat može značiti:

Klickitat (Klikitat), pleme Shahaptian Indijanaca u američkoj državi Washington.
Klickitat (jezik), jezik porodice Shahaptian kojim se u Washingtonu služe Klickitat Indijanci.
Klickitat (rijeka), rijeka u američkoj državi Washington, 75 mi (120 km), pritoka Columbije.
Okrug Klickitat, Washington, okrug na jugu američke države Washington, sa sjedištem u Goldendaleu. 
Klickitat, Washington, gradić u Washingtonu u okrugu Klickitat.